Ježov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
 Ježov, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
 Ježov, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina